Эбанкс () — английская фамилия. Известные носители:

 Эбанкс, Деррин (род. 1988) — кайманский футболист.
 Эбанкс, Джедд (род. 1988) — кайманский футболист.
 Эбанкс, Джейсон (род. 1988) — кайманский футболист.
 Эбанкс, Джесус (род. 1988) — кайманский футболист.
 Эбанкс, Лимберт — кайманский футболист.
 Эбанкс, Марк (род. 1990) — кайманский футболист.
 Эбанкс, Николас (род. 1990) — кайманский футболист.
 Эбанкс-Блейк, Силвен (род. 1986) — английский футболист.
 Эбанкс-Ланделл, Этан (род. 1992) — английский футболист.